Die Spielzeit 2017/18 ist die 68. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga B im Handball. Die Saison begann am 2. September.

Modus 
Die Hauptrunde wird mit einer Doppelrunde ausgetragen. Der Sieger steigt in die NLA auf. Das NLB-Team auf Rang 2 spielt eine Auf-/Abstiegsbarrage gegen das Team auf Rang 3 der NLA-Abstiegsrunde um den verbleibenden Platz in der NLA. Heimspielrecht und damit erstes Auswärtsspiel hat das NLA Team. Die Mannschaften auf Rang 13 und 14 steigen in die 1. Liga ab.

Hauptrunde

Rangliste 

Stand: 13. Juni 2018

Playoff Final

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Einzelnachweise 

2017_2018
Handballsaison 2017/18